Het seizoen 1980/81 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het 25ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald.
AZ '67 werd voor het eerst in de geschiedenis landskampioen. FC Wageningen en Excelsior degradeerden.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Trivia 
 Tijdens de uitwedstrijd tegen MVV speelde PSV met elf Nederlanders in de basiself. Dit zou ruim 32 jaar later tegen Heracles Almelo pas opnieuw gebeuren op 24 augustus 2013, tijdens seizoen 2013/14.

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1980/81